Die Football League Fourth Division 1976/77 war die 19. Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die besten vier Mannschaften stiegen in die Football League Third Division auf.

Nach Saisonende wurde der AFC Workington durch FC Wimbledon ersetzt. Die ebenfalls unter den letzten vier befindlichen Halifax Town, Hartlepools United und  FC Southport erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1977/78 erneut an der Fourth Division teilnehmen zu dürfen.

Erstmals diente bei Punktgleichheit die Tordifferenz anstelle des Torquotienten zur Ermittlung der Reihenfolge innerhalb der Tabelle.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1976/77
Fußballsaison 1976/77